Чорномóр — персонаж поеми О. С. Пушкіна «Руслан і Людмила»
 «Чорномóр» — нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд Одеської залізниці сполученням Одеса — Чернівці
 «Чорномóр» — загальна назва чотирьох придбаних Росією у Великої Британії дирижаблів «Coastal»